

Набережний — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Набережний — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Набережний — селище, Красногвардійський район, Адигея
 Набережний — селище, Смоленський район, Алтайський край
 Набережний — селище, Тоцький район, Оренбурзька область